Василий Григорьевич Клементьев (а, дер. Михайловка, Новоузенский уезд, Самарская губерния — 29 марта 1967 года, Москва) — советский военный деятель, генерал-майор (27 января 1943 года).

Один из родоначальников советского военного альпинизма.

Начальная биография 
Василий Григорьевич Клементьев родился а в деревне Михайловка Новоузенского уезда Самарской губернии.

Военная служба 
В ноябре 1904 года призван в ряды Русской императорской армии и направлен в Архангелогородский 17-й пехотный полк (5-я пехотная дивизия), в составе которого участвовал в боевых действиях под Мукденом в ходе русско-японской войны, в ходе которых произведён в унтер-офицеры и был ранен.

После окончания которой полк был передислоцирован в Житомир, где Клементьев в 1906 году окончил учебную команду, в 1907 году — четырёхмесячные инженерные и интендантские заочные курсы, в 1909 году — школу подпрапорщиков, а в 1912 году экстерном выдержал экзамен за четыре класса Житомирской мужской гимназии.

Первая мировая и гражданская войны 
С июля 1914 года служил заведующим хлебопекарней и корпусными складами управления корпусного интенданта 9-го армейского корпуса (Юго-Западный фронт), с апреля 1915 года — помощником делопроизводителя и делопроизводителем корпусного интендантства на Северо-Западном и Западном фронтах, а с сентября 1916 года — подпрапорщиком в Архангелогородском 17-м пехотном полку (5-я пехотная дивизия, Западный фронт).

С февраля 1917 года Клементьев находился в команде вольноопределяющихся во Ржеве и в апреле того же года направлен на учёбу в 1-ю Омскую школу прапорщиков, после окончания которой в октябре назначен младшим офицером в составе 170-го запасного пехотного полка (Казанский военный округ), дислоцированного в Бузулуке, и после Октябрьской революции избирался был избран командиром этого же полка и начальником гарнизона города, а в декабре одновременно командовал красногвардейским отрядом, который принимал участие в боевых действиях на Оренбургском фронте против войск под командованием А. И. Дутова.

В феврале 1918 года назначен на должность председателя Коллегии РККА в Бузулуке, в апреле — на должность военрука совета Ершовской волости Новоузенского уезда, в сентябре того же года — на должность заведующего мобилизационным отделом штаба 4-й армии (Восточный фронт), а с сентября 1919 года в Самаре формировал отряд особого назначения и с которым выступил в Ташкент, где отряд был включён в состав Туркестанского фронта. В июне 1920 года, находясь на должностях начальника и комиссара этого же отряда, В. Г. Клементьев принимал участие в боевых действиях по подавлению Верненского восстания, а в период с августа по сентябрь, командуя колонной и Каганской группой войск — в боевых действиях против войск под командованием эмира Бухарского.

22 ноября 1920 года назначен на должность начальника 3-й Туркестанской стрелковой дивизии, которая принимала участие в боевых действиях против вооруженных формирований под командованием Мадамин-бека и Курширмата на территории Ферганской долины.

В период с 1 января по 4 мая 1921 года В. Г. Клементьев находился на должности начальника 2-й Туркестанской стрелковой дивизии и одновременно командующего войсками и частями особого назначения Семиреченской области, а в октябре 1922 года — на должности командира 4-й Туркестанской стрелковой бригады (4-я Туркестанская стрелковая дивизия) и командующего войсками Семиреченской области.

Межвоенное время 
В сентябре 1923 года направлен на учёбу на Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе, после окончания которых в июле 1924 года назначен на должность командира 5-й стрелковой дивизии (Западный военный округ), дислоцированной в Полоцке, а в декабре 1925 года — на должность начальника Тифлисской пехотной школы, которая в сентябре 1927 года была преобразована в Закавказскую пехотную школу.

После повторного окончания курсов усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе Клементьев 1 октября 1929 года назначен на должность военрука Всесоюзного коммунистического университета имени И. В. Сталина в Ленинграде, в ноябре 1932 года — на должность заместителя председателя Ленинградского областного совета Осоавиахима, в августе 1933 года — на должность заместителя, а затем — председателя Северо-Кавказского краевого Совета Осоавиахима.

С июля 1935 года Клементьев служил в Военной академии имени М. В. Фрунзе на должностях руководителя тактики, начальника курса и ассистента кафедры общей тактики, а в период с 1936 по 1937 годы находился в спецкомандировке в Монгольской Народной Республике, где служил на должности главного руководителя по переподготовке высшего комсостава и проведению тактических учений с частями Монгольской народной армии.

В марте 1939 года назначен на должность заместителя председателя Центрального Совета Осоавиахима СССР.

Великая Отечественная война 
В июле 1941 года Клементьев направлен инспектором в распоряжение главнокомандующего Северо-Западным направлением Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова и 11 октября того же года назначен на должность командира 189-й стрелковой дивизии, которая к 1 ноября заняла оборону в районе Пулковской обсерватории.

28 ноября назначен на должность начальника отдела боевой подготовки штаба 24-й армии в составе Московской зоны обороны, которая 26 апреля 1942 года была преобразована в 1-ю резервную, а 10 июля — в 64-ю армию и вскоре принимала в боевых действиях в ходе Сталинградской битвы, а с 6 февраля 1943 года заняла оборону в районе Белгорода на реке Северский Донец, где 1 мая того же года была преобразована в 7-ю гвардейскую армию, которая вскоре принимала участие в боевых действиях в ходе Курской битвы и Белгородско-Харьковской операции, а также в освобождении Белгорода и Харькова.

С сентября находился в распоряжении Главного управления кадров НКО и в октябре назначен на должность начальника Новочеркасского суворовского военного училища.

С июля 1944 года генерал-майор Клементьев вновь находился в распоряжении Главного управления кадров НКО и 10 октября был назначен на должность заместителя командующего 18-й армией, которая вскоре принимала участие в боевых действиях в ходе Восточно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской наступательных операций.

Послевоенная карьера 
С окончанием войны находился на прежней должности.

В декабре 1945 года назначен на должность заместителя командующего 45-й армии, а в апреле 1946 года — на эту же должность в 7-ю гвардейскую армию. В декабре того же года направлен в Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, где служил на должности старшего преподавателя на кафедре тактики высших соединений.

Генерал-майор Василий Григорьевич Клементьев в феврале 1949 года вышел в отставку по болезни. Умер 29 марта 1967 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
Жена — Клементьева, Татьяна Петровна (1898—1976), доцент.

Трое детей.

Воинские звания 
 Комбриг (5 декабря 1935 года);
 Комдив (5 февраля 1939 года);
 Генерал-майор (27 января 1943 года).

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945);
 Четыре ордена Красного Знамени (1923, 03.11.1944, 27.01.1945, 24.06.1948);
 Орден Красной Звезды (22.06.1943);
 Медали;
 Наградное оружие (сабля бухарского эмира, хранится в Центральном музее Вооруженных сил РФ);
 Два иностранных ордена.

Сочинения

Память

Примечания

Литература 

Похороненные на Новодевичьем кладбище
Начальники Суворовских училищ
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне